Als Vertrag von Arras (Atrecht) wurden mehrere Verträge geschlossen:

Vertrag von Arras (1191) zwischen Graf Balduin VIII. von Flandern und König Philipp II. von Frankreich sowie Theresa von Portugal
Vertrag von Arras (1414) zwischen König Heinrich V. von England und Herzog Johann von Burgund
Frieden von Arras (1414) zwischen den Bourguignons und den Armagnacs
Vertrag von Arras (1435) zwischen König Karl VII. von Frankreich und Herzog Philipp dem Guten von Burgund
Frieden von Arras (1482) zwischen König Ludwig XI. von Frankreich und Erzherzog Maximilian von Habsburg, dem späteren Kaiser Maximilian I.
Frieden von Arras (1579) zwischen Spanien und den zehn südlichen Provinzen der Niederlande.